Einthal ist der Ortsname von

 Einthal (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Einthal (Obertraubling), Ortsteil der Gemeinde Obertraubling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Einthal (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern